Trabuco puede referirse a:

 Trabuco, tipo de arma de fuego.
 Villanueva del Trabuco, municipio español que se encuentra situado al noroeste de la provincia de Málaga.